Приведенный здесь список самых высоких плотин в мире содержит перечень искусственных плотин высотой более 200 метров по состоянию на 2022 год.

Плотины, возникшие естественным путём в результате оползней и обвалов, по высоте сравнимы с плотинами, созданными человеком, и часто намного их превосходят, например, Усойский завал имеет высоту 567 м (река Бартанг, Сарезское озеро в Таджикистане).

Искусственные плотины, существующие на конец 2022 года

Строительство или проектирование 
Список планируемых или строящихся плотин высотой не менее 230 метров.

Фотографии

Комментарии 
  Строительство не начиналось; скорее всего будет реализован вариант плотины гораздо меньшей высоты.
  Скорее всего, будет реализован вариант плотины иного типа и гораздо меньшей высоты.
  Работы остановлены после начала Войны в Персидском заливе.

Примечания 

Списки плотин и гидроэлектростанций
Плотины